Jan I. je jméno těchto panovníků a osob:

Císaři a králové
 Jan I. Anglický zvaný Bezzemek (1166–1216) – anglický král
 Jan I. Aragonský (1350–1396) – aragonský král
 Jan I. Brabantský (Vítězný; 1253–1294) – vévoda brabantský a limburský
 Jan I. Burgundský (Jean sans Peur; 1371–1419) – burgundský vévoda
 Jan I. Dánský (1455–1513) – král Dánska
 Jan I. Francouzský (Pohrobek; 1316–1316) – francouzský a navarrský král
 Jan II. Jeruzalémský, Jan I. Kyperský – kyperský král
 Jan I. Kastilský (1358–1390) – kastilský král
 Jan I. z Lichtenštejna (1760–1836) – rakouský polní maršál a kníže lichtenštejnský
 Jan I. Navarrský – navarrský král
 Jan I. Olbracht (Albrecht; 1459–1501) – polský král z dynastie Jagellonců
 Jan I. Portugalský (1357–1433) – král portugalský
 Jan I. Skotský (1249–1314) – skotský král
 Jan I. Spravedlivý, habešský král králů, který vládl mezi lety 1667–1682
 Jan I. Sverkersson (1201–1222) – švédský král
 Jan I. Axuchos Megas Komnenos, Jan I. Trapezuntský – trapezuntský císař
 Jan I. Tzimiskes (924–976) – byzantský císař
 Jan Zápolský, Jan I. Uherský (1487–1540) – uherský král

Církevní hodnostáři
 Jan I. (papež) († 526)– katolický papež
 Jan I. (biskup vratislavský) – vratislavský biskup
 Jan I. (biskup olomoucký) († 1085)– olomoucký biskup
 Jan I. (pražský biskup) († 1139– pražský biskup
 Jan I. (tridentský biskup) – tridentský biskup

Vévodové, knížata, hrabata
 Jan Lucemburský (velkovévoda), Jan I. Lucemburský – lucemburský velkovévoda
 Jan I. Brabantský – brabantský vévoda
 Jan I. Bretaňský – bretaňský vévoda
 Jan I. Dolnobavorský – dolnobavorský vévoda
 Jan I. z Lichtenštejna, Jan I. Lichtenštejnský – lichtenštejnský kníže
 Jan I. Lotrinský – lotrinský vévoda
 Jan I. Neapolský – neapolský vévoda
 Jan I. Saský – saský vévoda
 Jan Minsterbersko-Olešnický, Jan I. Minsterbersko-Olešnický – minsterberský a olešnický kníže
 Jan I. Ratibořský – opavský a ratibořský kníže
 Jan I. Opolský – opolský kníže
 Jan I. Osvětimský – osvětimský kníže
 Jan I. Holandský – holandský hrabě

Šlechta
 Jan I. z Rožmberka († 1389) – český šlechtic, syn Petra I. z Rožmberka

Rozcestníky - panovník